Викрамасингхе — ланкийская (Шри-Ланка, Цейлон) фамилия.
 Викрамасингхе, Ранил (1949) — премьер-министр Шри Ланки.
 Викрамасингхе, Чандра (1939) — британский физик ланкийского происхождения.
 Викрамасингхе, Сугисвара (1901—1981) — основатель и председатель ЦК коммунистической партии Шри Ланки (Цейлона).